Пряпорец — имя собственное.

 Пряпорец — село в Болгарии. Находится в Кырджалийской области, входит в общину Черноочене. 
 Пряпорец — село в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Стара-Загора.